Bartłomiej Nikiel (ur. 8 lipca 1983) – polski skoczek narciarski oraz kombinator norweski, drużynowy medalista mistrzostw kraju w skokach narciarskich z 1999 roku.

W 1999 roku, Bartłomiej Nikiel wraz z Łukaszem Kruczkiem i Mariuszem Maciasiem wywalczył w barwach klubu LKS Klimczok Bystra brązowy medal drużynowych mistrzostw Polski w skokach narciarskich. Zawody odbywały się na skoczni Skalite w Szczyrku.

W sezonie 1998/1999 Nikiel został powoływany do reprezentacji Polski na zawody Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Dwukrotnie zakończył jednak swój udział w zawodach na serii kwalifikacyjnej.

Oprócz startów w Pucharze Świata, Bartłomiej Nikiel brał udział również w zawodach Pucharu Kontynentalnego. W letniej części sezonu 1999/2000 był zgłoszony do dwóch konkursów w Velenje i dwóch w Zakopanem, jednak nie zakwalifikował się do żadnego z nich. W sezonie 2000/2001, w marcu, startował w Zakopanem. Do pierwszego konkursu nie uzyskał kwalifikacji, a w drugim zajął trzydzieste miejsce po skokach na 114,5 m i 101,5 m. W klasyfikacji generalnej uplasował się na 242. pozycji.

Osiągnięcia (skoki narciarskie)

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1998/1999: niesklasyfikowany

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1999/2000: niesklasyfikowany
 sezon 2000/2001: 242.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Osiągnięcia (kombinacja norweska)

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2001/2002: niesklasyfikowany

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2000/2001: niesklasyfikowany

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Polscy skoczkowie narciarscy
Polscy kombinatorzy norwescy
Skoczkowie narciarscy LKS Klimczok Bystra
Urodzeni w 1983